A Casa da Rocha é uma denominação protestante fundada em fevereiro de 2010 por Zé Bruno. Sua criação teve um grande impacto na mídia do segmento.

A Casa da Rocha - não se encaixa de forma alguma no segmento Pentecostal ou Neo Pentecostal - é uma Igreja de Teologia Reformada.

Se dedica prioritariamente à pregação do evangelho, do novo testamento. Propõe o retorno a um evangelho puro e simples.

Outras características da igreja são sua forte ligação com o universo das artes, a ênfase na importância do trabalho missionário e a dedicação a grupos de relacionamento contemplando todas as idades e momentos da vida dos membros.

Fundação 

Em 26 de fevereiro de 2010, José Bruno anunciou sua saída da igreja Renascer em Cristo, na qual tinha o cargo de bispo primaz, sendo o responsável pelas igrejas da zona sul da cidade de São Paulo. O desligamento do bispo foi confirmado pela assessoria de imprensa da igreja. Dois dias depois, em 28 de fevereiro, José Bruno fundou a Igreja Cristã A Casa da Rocha, juntamente com os bispos Jorge Bruno, Marcelo Amorim e Hamilton Gomes ( seus colegas na banda Resgate) e outros bispos e pastores, quase todos também recém-saídos da igreja Renascer em Cristo. Os então bispos desestimulam o uso de títulos, que para a igreja, identificam uma função - digna, gloriosa como todos os chamados de Deus - e nunca, algo que os diferencia ou pior, que os põe sobre os demais membros - iguais na sua dignidade e valor. Os pastores assim, são chamados pelo seu nome próprio.

Igrejas de São Paulo (cidade)
Igrejas protestantes